Lki (bulgariska: Лъки) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Lki och regionen Plovdiv, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Sofia. Lki ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Lki är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Lki. Närmaste större samhälle är Asenovgrad,  km norr om Lki. 

I omgivningarna runt Lki växer i huvudsak blandskog. Runt Lki är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Plovdiv (region)